Piacenza steht für:

 Piacenza, eine Stadt in der italienischen Region Emilia-Romagna
 Piacenza d’Adige, italienische Gemeinde in Venetien
 Piacenza (Wisconsin), Ortschaft im Winnebago County, Wisconsin, Vereinigte Staaten

Piacenza ist der Familienname folgender Personen:

 Domenico da Piacenza (auch: Domenico da Ferrara; ~1420–~1475), italienischer Tanzmeister und Tanztheoretiker
 Mario Piacenza (1884–1957), italienischer Alpinist und Ethnologe
 Mauro Piacenza (* 1944), italienischer Kurienkardinal, Präfekt der Kongregation für den Klerus
Siehe auch:
 Piacentini, Piacentino, Pilger von Piacenza